Klasgenoten (Nederland), Nederlands televisieprogramma
 Klasgenoten (Vlaanderen), Vlaams televisieprogramma